Шахир Шейх (, род. 26 марта 1984 г.) — индийский актёр. Обрёл любовь зрителей благодаря роли воина Арджуны в сериале «Махабхарата» (2013 г.), а также благодаря созданным им образам главных героев в популярных индийских сериалах «Навья», «Разные оттенки нашей любви» и др.

Биография 
Шахир Шейх родился 26 марта 1984 года в городе Бхадервах штата Джамму и Кашмир в мусульманской семье. Его отец — Шах Наваз Шейх — инженер, мама — Дилшад Шейх — домохозяйка. Есть две сестры: Алифа и Ифра.

Шахир учился в cредней общеобразовательной школе Little Flower School в Джамму, в том же городе окончил 11-12 классы в школе имени Хари Сингха. После учился в университете Бхарати Видьяпит в городе Пуна на юридическом факультете, окончив его в степени бакалавра. В Пуне начал работать фотомоделью, организовал собственное агентство по проведению мероприятий, пробовал себя в качестве фотографа.

В 2009 году Шахир отправился на прослушивание в Мумбаи для молодёжного проекта на местной версии канала «Дисней» и получил главную роль в сериале «Как прекрасна эта жизнь». Его первая роль на экране — Вир Мехра, 17-летний студент колледжа, который любит музыку, играет на гитаре, пишет песни и вместе с друзьями попадает в различные забавные ситуации. Эта роль сделала актёра популярным среди подростков. По окончании второго сезона сериала (126 серий), Шахир Шейх получает роль второго плана в историческом сериале «Королева Джханси», где появляется в нескольких сериях в роли молодого Наны Сагиба.

В начале 2011 года Шахир Шейх получает главную роль в сериале «Навья» продюсерской компании Swastik Productions. Его партнёршей по сериалу становится Сомья Сетх. На съёмочной площадке «Навьи» Шахир Шейх знакомится с Рохитом Бхарадваджем, который по сюжету играет его старшего брата. С Рохитом чуть позже они снова сыграют братьев в следующем проекте Swastik Productions — сериале «Махабхарата».

Роль великого воина Арджуны в сериале «Махабхарата» (2013—2014 гг) стала поворотной в жизни Шахира Шейха. Во время съёмок в «Махабхарате» актёры, исполнявшие ведущих персонажей, много времени уделяли верховой езде, владению оружием, ежедневным тренировкам в спортзале, а также под руководством консультантов обсуждали эпос, занимались над произношением санскрита.

Благодаря популярности «Махабхараты», показанной в 2014 году в Индонезии, Шахир Шейх начал участвовать в различных местных телешоу начиная с реалити-шоу «Panah Asmara Arjuna», через год он снялся в главной роли в сериале «Cinta Di Langit Taj Mahal».

В 2015 году в Индонезии вышел первый полнометражный художественный фильм с Шахиром Шейхом в главной роли — лирическая комедия «Turis Romantis».

В 2016—2017 годах он снимался в индийском сериале «Разные оттенки нашей любви» («Цвет любви бывает и таким»), в котором исполнил главную роль. Сериал стал одним из наиболее популярных на телевидение в 2017 году, завоевал несколько наград.

В 2018 году состоялась премьера второго полнометражного фильма — индонезийская историческая драма «Maipa Deapati & Datu Museng».

В октябре 2018 — январе 2019 на канале ColorsTV шёл сериал «Сказание о любви Салима и Анаркали» (Dastaan-e-mohabbat Salim-Anarkali), в котором Шахир Шейх сыграл роль принца Салима из династии Великих Моголов. С 18 марта 2019 года на канале StarPlus шел новый сериал с участием актёра «Yeh Ristey Hain Pyaar Ke»

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Интервью разных лет с переводом https://vk.com/topic-115322304_34495971
 Monga, Anjali (1 January 2015). «Delhi is my second home: Shaheer Sheikh ». The Times of India. Retrieved 7 July 2015.
 «Shaheer Sheikh and Rohit Bhardwaj’s Buddy Diwali! ». The Times of India. Retrieved 8 March 2016.
 Antao, Lisa (21 July 2011). «Shaheer is a lawyer-turned-actor ». The Times of India. Retrieved 7 July 2015.
 «Wherever I stand today in life, I owe it to my mother: Shaheer Sheikh ». The Times of India. Retrieved 8 March 2016.
 Tellychakkar Team (3 October 2009) «Shaheer Shaikh the new Nana Saheb in Jhansi Ki Rani ». Tellychakkar.com. Retrieved 8 March 2016